Il singolare dell'ATP Buenos Aires 1973 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Karl Meiler era il detentore del titolo, ma non ha partecipato.

Guillermo Vilas ha battuto in finale Björn Borg 3-6, 6-7, 6-4, 6-6 che si è ritirato

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 1973